Петербу́ргская футбо́льная ли́га (Петрогра́дская футбо́льная ли́га) — организация, занимавшаяся проведением официальных футбольных турниров в Санкт-Петербурге с 1901 года по 1924 год.

Наряду с Московской футбольной лигой, Одесской футбольной лигой, Киевской футбольной лигой, Харьковской футбольной лигой, Санкт-Петербургской студенческой футбольной лигой, Николаевским спортивным клубом, Севастопольским кружком любителей спорта и Тверским кружком велосипедистов, конькобежцев и любителей спортивных игр стала соучредителем созданного 19 января 1912 года Всероссийского футбольного союза — высшего футбольного органа Российской империи.

История 
Первый турнир по заранее намеченному календарю был проведен в августе 1901 года по инициативе Джона Ричардсона — секретаря петербургской ассоциации крикета, механика Невской ниточной мануфактуры (приехал в С.-Петербург в начале 90-х годов из Англии, заключив рабочий контракт), одного из создателей «Невский крикет, футбол энд теннис клаб». Этот клуб договорился с «Невкой» и «Викторией» о проведении турнира. Английский предприниматель Томас Аспден учредил специальный переходящий приз. Впоследствии его стали называть «осенним кубком». Этот год и принято считать датой рождения Лиги, хотя о ней заговорили лишь в следующем году. А её устав был утвержден значительно позднее. Она стала первой футбольной лигой России. Первый чемпионат города выиграли шотландцы из клуба «Невка», сумевшие опередить «Викторию» и «Невский». На следующий год к турниру присоединилась первая русская команда, «Спорт».

Сезон 1901 года

Сезон 1902 года

Сезон 1903 года

Сезон 1904 года

Сезон 1905 года

Сезон 1906 года 

 Дополнительный матч за первое место 22.10.1906. «Невский» — «Виктория» — 2:0
Клуб «Ново-Петербургский» должен быть лишён двух очков, однако это невозможно по причине того, что командой не набрано ни одного.

Сезон 1907 года 

Очки сняты с команд, за которые выступали незаявленные игроки: с «Невы» снято 4 очка, с «Невского» снято 2 очка.

Сезон 1908 года 

По ходу чемпионата преимущество русских команд над английскими стало сказываться всё сильнее и сильнее. В матче «Спорт» — «Невский» 3:2 по мнению англичан судья был предвзят к русским, публика своим поведением и выкриками лишь провоцировала англичан, англичане играли грубо и грязно, позже пресса так же высказалась о игре Невский нелицеприятно. На фоне всего этого 1 октября матч между английскими клубами «Нева» и «Невка» не состоялся. За обоюдный отказ проводить матч в рамках чемпионата города с обоих клубов сняли по 2 очка. Это ещё больше разозлило иностранные клубы и они вообще снялись с игр чемпионата, и пять игр проведены не было. 

После скандала, вызванного удалением английского игрока русским арбитром, английские «Нева», «Невский клуб» и немецкая «Виктория» вышли
из состава Петербургской лиги, не доиграв чемпионат, после чего организовали альтернативную лигу

Сезон 1909 года

Сезон 1910 года 

Очки сняты с команды, за опоздания на матчи: с «Надежда Удельная» снято 4 очка.

Сезон 1911 года 
Усилиями специального комитета, созданного при Петербургской футбол-лиге, русские и английские клубы примирились. Матчи между командами русских и англичан возобновились.
Клубы Удельная и Надежда объединились образовав клуб Унитас.

Чемпионат в этом году проводился по двухступенчатой системе — на первом этапе 7 команд разыграли в один круг чемпионат Санкт-Петербурга.

На втором этапе проводились дополнительные матчи только с клубами своей лиги на соответствующие кубки: Аспдена (русские) и Никольсона (англичане). В первом турнире победил «Спорт», а во втором «Меркур», который в тот год являлся членом английской лиги.

Сезон 1912 года

Сезон 1913 года

Сезон 1914 года

Сезон 1915 года

Сезон 1916 года

Сезон 1917 года

Сезон 1918 года

Достижения клубов

Примечания

Источники 
 
 
 

Футбольные лиги Российской империи
Футбол в СССР